«Лента за лентою» — повстанська пісня.
 Лента за лентою (фестиваль) — фестиваль повстанської пісні.